Целецький () — польське прізвище. Жіночий варіант — Целецька ()
 
 Артур Целецький гербу Заремба — дідич, громадський діяч, посол до Галицького Сейму
 Маґдалена Целецька — польська співачка

Польські прізвища